Erdaufbau steht für:
 aus naturwissenschaftlicher Sicht siehe Innerer Aufbau der Erde
 aus Sicht der tibetischen Kosmographie siehe Tibetische Kosmographie #Erdaufbau